Rybnoje () ist ein Ortsname in Russland, Weißrussland und in der Ukraine:
 in Russland:
 Rybnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Steinbeck, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 [Rybnoje], untergegangene Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Stombeck, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Rybnoje (Moskau) in der Oblast Moskau
 Rybnoje in der Oblast Rjasan
 Rybnoje (Woronesch) in der Oblast Woronesch